TZL steht für:
 Flughafen Tuzla (IATA-Code), Flughafen in Bosnien und Herzegowina

tzl steht für:
 Talossanische Sprache (ISO-639-3-Code), konstruierte Sprache für die Mikronation Königreich Talossa

Abkürzung